Тханьсуан (Thanh Xuân) — один из двенадцати городских районов (quận), входящих в состав Ханоя. Площадь — 9 кв. км, население — 190 тыс. человек. На улице Нгуенчай (названной в честь Нгуен Чая) находится крупный образовательный кластер со множеством университетов. В районе базируется штаб военно-воздушных сил и ПВО Вьетнама.

География 
Район Тханьсуан расположен к югу от центра Ханоя. На западе он граничит с районом Намтыльем, на северо-западе — с районом Каузяй, на севере — с районом Донгда, на северо-востоке — с районом Хайбачынг, на юго-востоке и юге — с районом Хоангмай, на юго-западе — с уездом Тханьчи и районом Хадонг.

В северо-западной части района Тханьсуан, на границе с районом Каузяй (и частично на его территории) расположена зона Чунгхоа — Нянтинь , также известная как Koreatown («Корейский город»). Она является новым торговым и деловым центром западного Ханоя, а также одним из самых престижных жилых районов столицы с большой долей корейских экспатов.

Административное деление 
В настоящее время в состав района Тханьсуан входят 11 кварталов (phường) — Хадинь , Кхыонгдинь , Кхыонгмай , Кхыонгчунг , Кимзянг , Нянтинь , Фыонгльет , Тханьсуанбак , Тханьсуаннам , Тханьсуанчунг  и Тхыонгдинь .

Экономика 
В районе активно строятся высотные жилые комплексы (в том числе Royal City, Sapphire Palace, Hapulico Center), офисные центры (Hapulico Complex, Imperial Garden), отели (Thể Thao), торговые центры (Vincom Mega Mall Royal City, VinMart Royal City), сетевые супермаркеты (Fivimart) и автосалоны мировых марок. Несмотря на новые форматы розничной торговли важную роль продолжают играть продуктовые рынки Нянтинь, Кхыонгдинь, Кимзянг, Тинькинь  и Хоангвантхай .

Также в районе расположены химический завод Vinacomin и несколько текстильных фабрик.

Транспорт 
На территории района Тханьсуан пересекаются Третья кольцевая дорога и национальное шоссе № 6. Другими оживлёнными магистралями района являются улицы Нгуенчай , Леванлыонг , Хоангдаотхюи , Вучонгфунг , Чыонгтинь , Лечонгтан  и Зяйфонг . Также через Тханьсуан проходит железная дорога, соединяющая центр Ханоя с Центральным Вьетнамом и Хошимином.

Общественный транспорт представлен разветвлённой сетью автобусных маршрутов. Ведётся строительство Ханойского метро (система наземных электропоездов), которое пройдёт через Тханьсуан.

Культура 
В Тханьсуане расположены Музей авиации и ПВО, несколько театров и художественных галерей, буддийские храмы Кхыонгха , Вонг , Куаннян , Хойсуан , Зяпнят , Боде , пагоды Кхыонгха  и Шунгфук .

В квартале Кхыонгдинь проходит праздник общественного дома Гынг , посвящённый божеству То Лить  и Ле Зыонг Ве ; сопровождается религиозными церемониями, танцами дракона и льва, борьбой, игрой в шахматы и выступлением театра тео. В квартале Хадинь проводится праздник пагоды Тамхюэн , посвящённый Ты Виню  — отцу дзэн-буддийского учителя Ты Дао Ханя ; сопровождается боями на палках, борьбой на руках, соревнованиями по приготовлению блюд из клейкого риса, петушиными боями.

Образование 

В районе базируются Ханойский университет, Ханойский университет наук (входит в состав Вьетнамского национального университета), Университет общественных наук и управления (также входит в состав Вьетнамского национального университета), Университет транспортных технологий, Национальный университет искусств, Ханойский архитектурный университет, Национальный институт образовательного менеджмента, кампус университета Тханглонг, высшая школа для одаренных студентов и частная школа Даозуйты.

Здравоохранение 
В районе расположены Строительная больница, военный госпиталь военно-воздушных сил и ПВО, частные больницы и медицинские центры (Hapu Medi Center).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района

Районы Ханоя